Huxley [haksli] může znamenat:

příjmení
 Aldous Huxley (1894–1963) – anglický spisovatel
 Andrew Fielding Huxley (1917–2012) – anglický fyziolog a biofyzik, nositel Nobelovy ceny za rok 1963
 Julian Huxley (1887–1975) – anglický evoluční biolog a humanista
 Thomas Henry Huxley (1825–1895) – anglický lékař a biolog

ostatní
 Huxley (kráter na Marsu)
 Huxley (kráter na Měsíci)

Rozcestníky - příjmení